HK2 bzw. HK-2 steht für:
 Heinonen HK-2, finnisches Schulflugzeug
 Herstellkosten 2, zentrale Kostenart im betrieblichen Rechnungswesen
 Hexokinase 2, Enzym, Isoform II oder B

HK2